La famiglia Cusani è una famiglia nobile italiana, attestata sin dal XVI secolo nel territorio dell'Italia settentrionale, all'epoca parte del Ducato di Milano. La famiglia ebbe tra i suoi titoli più importanti quello di Marchesi di Somma e uno dei suoi rami, ora estinto, era imparentato con altre note dinastie del Nord Italia, come i Visconti di Milano e gli Adorno di Genova.

Storia 
La famiglia Cusani venne investita nel XVI secolo del feudo e del possesso del castello di Chignolo dopo il matrimonio della nobile Beatrice Federici con Girolamo Cusani, a cui portò appunto in dote tali possedimenti. Nel corso del XVII secolo, la famiglia mutò cognome in Cusani Visconti grazie al matrimonio del marchese Agostino Cusani con Giovanna Visconti. La famiglia aggiunse poi nel 1829 anche i cognomi di Botta Adorno per il matrimonio tra il marchese Francesco e Cherubina Clementina Botta Adorno.

A Milano la famiglia Cusani fece erigere l'omonimo palazzo nell'area di Brera (ad opera dell'architetto Giovanni Ruggeri) dove ha attualmente sede la rappresentanza della NATO a Milano.

La casata mantenne sino al 1936 il castello di Chignolo Po, legandolo in seguito all'ordine di Malta.

Un ramo emigrò in Piemonte ed ottenne nobilitazione nel XVIII secolo dai Savoia, dapprima col titolo di conte e poi con quello di marchese.

Albero genealogico della famiglia Cusani

Marchesi di Chignolo (1621-oggi) 
 Agostino Cusani (1592-1640), I marchese di Chignolo
 Ottavio Cusani Visconti (1623-1678), II marchese di Chignolo
 Ferdinando Cusani Visconti (1652-1709), III marchese di Chignolo
 Luigi Cusani Visconti (1658-1713), IV marchese di Chignolo
 Gerolamo Cusani Visconti (1703-1770), V marchese di Chignolo
 Ferdinando Cusani Visconti (1737-1816), VI marchese di Chignolo
 Luigi Cusani Visconti (1769-1836), VII marchese di Chignolo
 Francesco Cusani Visconti (1798-1859), VIII marchese di Chignolo
 Ferdinando Cusani Visconti Botta Adorno (1822-1892), IX marchese di Chignolo
 Luigi Cusani Visconti Botta Adorno (1862-1907), X marchese di Chignolo
 Luigi Cusani Visconti Botta Adorno (1828-1910), XI marchese di Chignolo
 Lorenzo Cusani Visconti Botta Adorno (1864-1925), XII marchese di Chignolo
 Clemente Cusani Visconti Botta Adorno (1895-1961), XIII marchese di Chignolo
 Camillo Cusani Visconti Botta Adorno (n. 1932), XIV marchese di Chignolo

Conti di Sagliano e marchesi di San Giuliano 
 Agostino Benedetto Cusani (1698-1757), I conte di Sagliano
 Paolo Gerolamo Cusani (1728-?), II conte di Sagliano
 Agostino Benedetto Cusani (1770-1845), III conte di Sagliano, I marchese di San Giuliano
 Carlo Gerolamo Cusani (1801-1862), IV conte di Sagliano, II marchese di San Giuliano
 Francesco Cusani (1803-1868), V conte di Sagliano, III marchese di San Giuliano
 Augusto Cusani (1818-1898), VI conte di Sagliano, IV marchese di San Giuliano
 Clemente Enrico Cusani (1827-1903), VII conte di Sagliano, V marchese di San Giuliano
 Ferdinando Cusani (1858-?), VIII conte di Sagliano, VI marchese di San Giuliano

Membri notabili 
 Lorenzo Cusani (1864-1925), senatore e viceammiraglio
 Agostino Cusani (1655-1730), cardinale e vescovo di Pavia
 Agostino Cusani (1542-1598), cardinale

Note

Bibliografia 
 Pompeo Litta Biumi, 113 famiglie nobili italiane, Milano 1850
 V. U. Crivelli Visconti, La nobiltà lombarda, Bologna 1972
 Stemmario Trivulziano, Biblioteca Trivulziana, Milano, Cod. Trivulziano 1390, seconda metà del secolo XV, a cura di Carlo Maspoli, Niccolò Orsini De Marzo, Milano, 2000, ISBN 88-900452-05

Voci correlate 
 Palazzo Cusani

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Società Storica Lombarda - EFL 

Famiglie milanesi
Storia di Milano